Babi – mitologico figlio di Meandro
 Babi – divinità egizia
 Babi – dinastia principesca indiana
 Babı – comune dell'Azerbaigian